Uzal ist der Familienname folgender Personen:

 Héctor Uzal († 2014), argentinischer Fußballspieler

Uzal ist eine Namensvariante von
 Usal, biblische Figur